Айстульф (умер в ) — король лангобардов (749—756).

Биография 
Айстульф, сын фриульского герцога Пеммо, унаследовал в июне 749 года престол от своего брата Ратхиса, который сделался монахом. Он продолжил борьбу своего предшественника против Равеннского экзархата, завоевал в 751 году Равенну и изгнал последнего экзарха Евтихия.

Затем Айстульф занял угрожающее положение по отношению к самому Риму, так что папа Стефан II (III) отправился во Франкское государство просить о помощи Пипина Короткого. Тот в 754 году вторгся в Италию, разбил лангобардов при Сузе, осадил Павию и принудил Айстульфа к обещанию возвратить Равеннский экзархат. Однако едва Пипин ушёл, король лангобардов снова напал на Римскую область и осадил Рим. Пипин, поддерживаемый баварами под предводительством Тассилона III, предпринял в 756 году вторичный поход против Айстульфа, который в этот раз признал верховное владычество франков и возвратил экзархат Пипину, который отказался от него в пользу папы.

Айстульф умер внезапно в конце 756 года вследствие падения с лошади.

Примечания

Литература 
 
 С. Абель. Der Untergang des Longobardenreichs (Геттинген, 1859).
 

Короли лангобардов
Правители Европы VIII века
Погибшие в результате падения с лошади
Персоналии Лангобардского королевства VIII века